

Cinema 
 Hit and Run – film del 1924 diretto da Edward Sedgwick
 Hit and Run – film del 1957 diretto da Hugo Haas
 Hit and Run – film del 2009 diretto da Enda McCallion
 Hit and Run – film del 2012 diretto da David Palmer e Dax Shepard

Letteratura 
 Una spina nel cervello (Hit and run) – romanzo di James Hadley Chase del 1958

Musica 
 Hit and Run – album di Iain Matthews del 1977
 Hit and Run – album delle Girlschool del 1981
 Hit and Run – album dei T.S.O.L. del 1981
 Hit and Run  – traccia dell'album Look Like Hell degli Sleeze Beez del 1987
 Hit and Run  – traccia dell'album Move on It dei Vain del 1993

Sport 
 Hit and Run – "batti e corri", azione del baseball

Televisione 
 Il pirata della strada (Hit and Run) – episodio della sesta stagione di Baywatch
 Toccata e fuga (Hit and Run) – episodio della quinta stagione di Dallas
 Hit and Run – episodio de Il dottor Kildare
 Incidente mortale (Hit and Run) – episodio della prima stagione di E.R. Medici in prima linea
 Hit and Run – episodio de La famiglia Bradford
 Hit and Run – episodio di Poliziotto a 4 zampe
 Una scommessa mortale (Hit and Run) – episodio di Tremors